L'edizione 1966-67 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Eusébio (), con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1966-67 e qualificato in Coppa dei Campioni 1967-1968.
 Vitória Setúbal vincitore della Taça de Portugal 1966-1967 e qualificato in Coppa delle Coppe 1967-1968.
  Porto, Sporting CP e CUF qualificati in Coppa delle Fiere 1967-1968.
  Atlético de Portugal e Beira Mar retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (20)
 Minor numero di sconfitte:  (3)
 Miglior attacco:  (64 gol segnati)
 Miglior difesa:  (18 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+45)
 Maggior numero di pareggi:  (11)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Minor numero di vittorie:  (4)
 Maggior numero di sconfitte: ,  (17)
 Peggior attacco: ,  (23 gol segnati)
 Peggior difesa:  (58 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-35)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1966-1967

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
Campionato portoghese di calcio